Saltuarius är ett släkte av ödlor. Saltuarius ingår i familjen geckoödlor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Dessutom blev 2013 en ny art beskriven, Saltuarius eximius.

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
Saltuarius